HiQ International — шведская компания, занимающаяся IT и управленческим консалтингом, специализируется в области связи и программного обеспечения. Компания имеет десять представительств в Швеции, Дании, Финляндии и России и насчитывает более 1000 сотрудников. Компания HiQ образована в 1995 году, но ещё в 1992 году был заложен фундамент для компании — сформирована компания Statyetten Konsult AB и её дочерние компании. В 1998 головная компания переименована в HiQ International. С 1999 года компания котируется на Стокгольмской фондовой бирже. HiQ International была признана лучшим ИТ-консультантом Швеции в 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.

В область интересов HiQ International входят телекоммуникации, мобильные технологии, технологии моделирования, критические бизнес-системы, интерактивные игры и платформы, IT-системы в автомобилях.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

ИТ-компании Швеции